Netsky est un nom propre pouvant se référer à :

NetSky, une famille de vers informatiques.
Netsky (musicien), un jeune producteur belge de drum and bass et de liquid funk.